Robert Ruck oder Róbert Ruck ist der Name folgender Personen:

 Robert Ruck (Autor) (* 1921), deutscher Schriftsteller und Reporter 
Robert Ruck (Gitarrenbauer) (* 1945), US-amerikanischer Gitarrenbauer
 Róbert Ruck (* 1977), ungarischer Schachspieler